Światowy ranking snookerowy 1998/1999 – lista zawiera 64 zawodników najwyżej sklasyfikowanych w sezonie 1998/1999. Pierwsza szesnastka rankingu ma zapewniony udział w 1. rundzie wszystkich turniejów rankingowych. W każdym z turniejów rankingowych z numerem pierwszym będzie rozstawiany obrońca danego tytułu, z numerem drugim mistrz świata 1998 a zarazem lider listy rankingowej(Szkot John Higgins), zaś kolejni zawodnicy według kolejności zajmowanej na poniższej liście.

Bibliografia 
 WWW Snooker: 1998/99 Embassy World Rankings

1998 w sporcie
1999 w sporcie
Kalendarium snookera